Irina Turowa (ur. 1935) – rosyjska lekkoatletka
 Irina Turowa (ur. 1979) – rosyjska szachistka